Marija Pavlovna Romanova (1786-1859), figlia dello zar Paolo I
Marija Pavlovna Romanova (1890-1958), figlia maggiore del granduca Pavel Aleksandrovič Romanov